«Send In the Clowns» () — песня, написанная Стивеном Сондхаймом для мюзикла «Маленькая ночная музыка» 1973 года, который является адаптацией фильма «Улыбки летней ночи» Ингмара Бергмана. Впервые песня прозвучала в исполнении Глинис Джонс.

Песня исполняется во втором акте персонажем Дезире, которая размышляет о неудачах в своей жизни. Помимо всего прочего, она вспоминает свой давний роман с адвокатом Фредриком, который был глубоко влюблен в неё, но чье предложение руки и сердца она отвергла. Встретившись с ним спустя время, она понимает, что влюблена в него и наконец готова выйти за него замуж, но теперь именно он отвергает её, поскольку находится в неконсумированном (то есть в таком, где физически брачные отношения не состоялись) браке с гораздо более молодой женщиной. Дезире предлагает ему жениться, чтобы спасти его от этой ситуации, но он отказывается, ссылаясь на свою преданность своей невесте. Реагируя на его отказ, Дезире и поет эту песню. Эта песня позже воспроизводится как кода после того, как молодая жена Фредрика убегает с его сыном, и Фредрик, наконец, может принять предложение Дезире.

Песня стала популярной за пределами Бродвея после того, как в 1973 году свою версию записал Фрэнк Синатра, чуть позже песню перезаписала Джуди Коллинз. Из-за того, что множество исполнителей (более 900) стали включать эту песню в свой репертуар, она стала джазовым стандартом.

Версия Джуди Коллинз 

Джуди Коллинз записала «Send In the Clowns» для своего альбома Judith. Песня была выпущена как сингл, который вскоре стал крупным поп-хитом. Он оставался в Billboard Hot 100 в течение 11 недель в 1975 году, достигнув 36-го места. При повторном выпуске песни в 1977, она вновь попала в Billboard Hot 100, где на этот раз оставалась в течение 16-ти недель и достигла 19-го места. Исполнительница была номинирована на премию «Грэмми» в категории «Лучшее женское вокальное поп-исполнение», а сама песня одержала победу в номинации «Лучшая песня года».

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 1973 года
Песни из мюзиклов
Песни, написанные Стивеном Сондхаймом
Песни Барбры Стрейзанд
Песни Фрэнка Синатры
Песни Джуди Коллинз
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM